geboorte (leven), (algemeen) het geboren worden van mensen en dieren
 bevalling, het geboren worden van een mens
 geboorte (bouwkunde), het onderste deel van een boog of gewelf